Herradura Tequila, een drank
Herradura (Formosa), een plaats in Argentinië